Benzen steht für
 Benzol, chemische Verbindung

Benzen ist Ortsname von
 Benzen (Hopferau), Ortsteil der Gemeinde Hopferau, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Benzen (Obereschach), Ortsteil der Stadt Ravensburg, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Benzen (Rot an der Rot), Ortsteil der Gemeinde Rot an der Rot, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Benzen (Walsrode), Ortsteil der Stadt Walsrode, Landkreis Heidekreis, Niedersachsen

Siehe auch:
 Bentzen
 Bentsen
 Bentzon